

Patronyme 

 Douglas Southall Freeman (1886-1953), historien, biographe et journaliste américain.
 Frank Southall (1904-1964), coureur cycliste britannique.
 George Southall (1907-1993), est un coureur cycliste britannique.
 Julian Southall Myrick (1880-1969), est un dirigeant de tennis américain.
 Neville Southall (1958-), est un footballeur gallois.
 Richard Southall (1937-2015), typographe et dessinateur de caractères.

Toponyme 

 Southall, est un très grand quartier de la banlieue ouest de Londres, en Angleterre.
 La circonscription d'Ealing Southall est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres.
Patronyme anglais